„Hold On” – singel Good Charlotte
 „Hold On” – singel Korn
 „Hold On” – singiel Jonas Brothers
 „Hold On” – singiel Razorlight
 „Hold On” – singiel Seana Paula
 Hold On – album Trapeze